Maijala ist der Familienname von:

 Marika Maijala (* 1974), finnische Illustratorin, Kinderbuch-Autorin und Graphik-Designerin
 Meri Maijala (* 1993), ehemalige finnische Biathletin